In 1987/88 werd de 26ste editie van het Algerijns voetbalkampioenschap gespeeld voor voetbalclubs uit Algerije, destijds heette de competitie Division 1. MC Oran werd kampioen.

De naamswijzigingen die in 1977 werden doorgevoerd werden voor de meeste clubs ongedaan gemaakt en de clubs namen terug de naam aan van voor 1977.

Eindstand
De clubs kregen twee punten voor een overwinning en een voor een gelijkspel.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Algerijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1987/88